

Presentación previa 
Sergey Betov y Alexander Bury eran ellos defensores del título, decidieron no defender el título juntos.

Yuki Bhambri y Adrián Menéndez-Maceiras ganaron el título tras derrotar en la final Sergey Betov y Mikhail Elgin.

Cabeza de serie 

  Alexander Bury /  Teimuraz Gabashvili (Primera ronda)
  Sergey Betov /  Mikhail Elgin (Finalistas)

<ol start=3>
  Saketh Myneni /  Divij Sharan ''(Cuartos de final)
  Riccardo Ghedin /  Ramkumar Ramanathan ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Qarshi 2015